Cristina González puede referirse a:
Cristina González Calvar (1969-), política española.
Cristina González Medina (1975-), periodista chilena.
Cristina González Ramos (1983-), balonmanista española.
Cristina González García (1984-), atleta española.